Sabine est un nom propre ou un nom commun pouvant faire référence à :

Prénom 
Sabine est un prénom féminin porté par ;

 Sabine Baring-Gould (1834-1924), prêtre anglican et folkloriste britannique ;
 Sabine (86-137), impératrice romaine, épouse de l'empereur Hadrien ;
 Sabine Weiss (1924-2021), photographe française ;
 Sabine Quindou (1970 -), journaliste et animatrice radio ;

Nom de famille 

 Edward Sabine (1788-1883-), astronome britannique ;
  (1661-1739);
 Joseph Sabine (1770-1837), naturaliste britannique ;
 Thierry Sabine (1949-1986), coureur automobile français ;
 Wallace Clement Sabine (1868-1919), physicien américain, auteur de la loi de Sabine (acoustique).

Toponyme 

 La Sabine, région historique d'Italie ayant donné le gentilé sabines aux femmes qui peuplaient la région.
 La Sabine est un fleuve américain du Texas et de la Louisiane.
 Le lac Sabine, lac situé à la confluence de cette rivière et de la Neches, en Louisiane ;
 Le refuge faunique national Sabine, une réserve naturelle longeant ce lac.
 Sabine est une rivière dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 Le comté de Sabine  est un comté américain du Texas.
 La paroisse de Sabine est une paroisse américaine de Louisiane.

Nature 
 La sabine Juniperus sabina, une espèce de genévrier.
 La sabine, une variété d'olive cultivée en Corse.
 La mouette de Sabine (Xema sabini), une mouette du genre Xema.
 (665) Sabine, un astéroïde .

Œuvre

Cinéma 
 L'Enlèvement des Sabines, film muet  italien réalisé par Ugo Falena en 1910;
 L'Enlèvement des Sabines, film franco-italien réalisé par Richard Pottier en 1961;
 Sabine, film réalisé par Philippe Faucon  en 1992;
 Elle s'appelle Sabine, film documentaire de Sandrine Bonnaire,  portrait de sa sœur atteinte d'autisme, réalisé en 2008.

Littérature 
 Sabine est un des personnages de la tragédie Horace de Pierre Corneille, écrite  en 1640;
 Les Sabines, livret  d’un opéra bouffe  de Jules Verne  et Charles Wallut, écrit en 1867 il n’a jamais été joué;
Les Sabines , nouvelle de Marcel Aymé  publiée  en 1943.

Peinture et sculpture 
L’enlèvement des Sabines est un épisode mythique de la Rome antique qui a inspiré plusieurs peintres et sculpteurs:
 L'Enlèvement des Sabines, tableau de Pierre de Cortone (1627);
 L'Enlèvement des Sabines, deux tableaux de Nicolas Poussin (1634-1638);
Les Sabines ou  L’intervention des Sabines, tableau de Jacques-Louis David (entre 1796 et 1799);
 L'Enlèvement des Sabines, sculpture de Jean Bologne (1579–1583).

Autre 

 La Sabine de Gandon, un timbre-poste d'usage courant qui a servi en France de  à . Il reprend un détail du tableau de Jacques-Louis David .

Personnage de fiction 

 Sabine Wren, personnage de la série animée Star Wars Rebels. 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme